Mull puede hacer referencia a:
 un término geográfico escocés que designa a una península o a la extremidad de dicha península (p.ej.: el Mull of Kintyre o el Mull of Galloway);
 Mull, una isla de Escocia;
 el mull, un tipo de humus;
 Mull, una película de 1989.